Gliniarz z Memphis (ang. Memphis Beat, 2010–2011) – amerykański serial komediowy nadawany przez amerykańską stację TNT od 22 czerwca 2010 roku. W Polsce serial jest nadawany od 5 września 2011 roku na kanale TV Puls. Wyprodukowany został przez Warner Horizon Television.

Opis fabuły 
Serial koncentruje się wokół detektywa Dwighta Hendricksa (Jason Lee), który prócz matki kocha także, swoje miasto, bluesa oraz Elvisa Presleya; siebie nazywając "opiekunem Memphis" Jego beztroskie podejście do pracy bardzo irytuje nową szefową Tanya Rice (Alfre Woodard).

Obsada 
 Jason Lee jako Dwight Hendricks
 Alfre Woodard jako Tanya Rice
 Sam Hennings jako Charles “Whitehead” White
 DJ Qualls jako Davey Sutton
 Celia Weston jako Paula Ann Hendricks
 Leonard Earl Howze jako Reginald Greenback
 Abraham Benrubi jako JC Lightfoot

Spis odcinków

Nagrody i nominacje 
 NAACP Image Award 2011	
 nominacja: najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym – Alfre Woodard	
 NAMIC Vision Awards 2011 
 nominacja: najlepszy występ w serialu dramatycznym – Alfre Woodard	
 Gracie Allen Awards 2011
 najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym – Alfre Woodard

Linki zewnętrzne 
 
 
  

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2011
Seriale wytwórni Warner Horizon Television